Групата е съставена от 16 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 2 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. Отборите заели последните две места отпадат в „Б“ група. Новите отбори в групата са Хасково (Хасково) и Спартак (Плевен). Актуален шампион е Локомотив (София).

Класиране

Резултати

Голмайстори

Състав на шампиона Левски-Спартак (София)

Източници 
 bulgarian-football.com – Български футболен архив

1978/79
1978/79